Кратер Трюмплер (), не путать с кратером Трюмплер на Марсе, — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского астронома Роберта Трюмплера (1866—1956) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Трюмплер являются кратер Стено на северо-западе; кратер Нушл на севере; кратер Шайн на северо-востоке; кратер Фрейндлих на юго-востоке и кратер Тихомиров на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 76,2 км, глубина 2,8 км

Кратер Трюмплер имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и отмечен множеством маленьких кратеров, особенно в юго-западной части. Высота вала над окружающей местностью достигает 1340 м, объем кратера составляет приблизительно 5400 км³. Дно чаши сравнительно ровное, отмечено множеством маленьких и мелких кратеров, особенно в южной части. Короткая цепочка кратеров тянется от центра чаши до восточной части внутреннего склона.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны